Тип 98:

Бронетехника 
 Тип 98 «Ко-Хи» — японская экспериментальная самоходная зенитная установка на базе полугусеничного тягача-транспортёра Ко-Хи.
 Тип 98 «Та-Се» — японская зенитная самоходная установка на базе лёгкого танка Ке-Ни
 Тип 98 «Чи-Хо» — прототип японского среднего танка
 Тип 98 «Со-Да» — японский бронетранспортёр
 Тип 98 — китайский основной боевой танк (прототип)

Авиация 
 Тип 98 — японский разведывательный гидросамолёт (E11)
 Тип 98 — японский штурмовик (Ki-36)

Артиллерия 
 японское наименование лицензионного немецкого пулемёта MG-15
 Тип 98 — японская 20-мм автоматическая зенитная пушка
 Тип 98 — японское морское зенитное орудие времён Второй Мировой войны

Пехотное вооружение 
 Тип 98 — японская ручная граната
 Тип 98 — одна из модификаций мечей Син-гунто